Болти́нский сельсовет — муниципальное образование в Сеченовском районе Нижегородской области.

Административный центр — село Болтинка.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 6 населённых пунктов:

Население

Примечания 

Муниципальные образования Сеченовского района
Сельские поселения Нижегородской области